Олуяз — название населённых пунктов в России:

 Олуяз — деревня в Высокогорском районе Татарстана.
 Олуяз — село в Кукморском районе Татарстана.
 Олуяз — село в Мамадышском районе Татарстана.
 Олуяз — село в Сабинском районе Татарстана.